Heracleum verrucosum är en flockblommig växtart som beskrevs av John Stevenson och Ernst Gottlieb von Steudel. Heracleum verrucosum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
verrucosum